Капита́нская улица — название улиц в различных населённых пунктах Российской Федерации, производное от слова «капитан»

 Капитанская улица — улица в Перми.
 Капитанская улица — улица в Ростове-на-Дону.
 Капитанская улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Капитанская улица — улица в Томске (Росинка).
 Капитанская улица — улица в Холмске.
 Капитанская улица — улица в Челябинске.